De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1974 bij de mannen werden voor de 73e keer gehouden. De Zweed Björn Borg won het toernooi door in de finale de Spanjaard Manuel Orantes met 2-6, 6-7, 6-0, 6-1 en 6-1 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Ilie Năstase (kwartfinale)
  Jan Kodeš (vierde ronde)
  Björn Borg (winnaar)
  Arthur Ashe (vierde ronde)
  Tom Gorman (tweede ronde)
  Stan Smith (eerste ronde)
  Adriano Panatta (tweede ronde)
  Alex Metreveli (tweede ronde)

  Raul Ramirez (kwartfinale)
  François Jauffret (halve finale)
  Paolo Bertolucci (eerste ronde)
  Eddie Dibbs (vierde ronde)
  Marty Riessen (vierde ronde)
  Manuel Orantes (finale)
  Brian Gottfried (tweede ronde)
  Jaime Fillol Sr. (vierde ronde)

Toernooiopzet 
De toernooiopzet was anders dan gebruikelijk bij een grandslamtoernooi. In de eerste twee ronden werd om twee gewonnen sets gespeeld en vervolgens om drie gewonnen sets.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

ITF-toernooi in 1974
Roland Garros